het Braassemermeer (in het noorden van Zuid-Holland),
 de gemeente Kaag en Braassem (in het noorden van Zuid-Holland),
 de vis-soort brasem.
 Braassem (jachthaven), een jachthaven in Zuid-Holland